Jakub Szydłowiecki (starszy) – protoplasta rodu Szydłowieckich
 Jakub Szydłowiecki (młodszy) – podskarbi koronny